Homeyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugen Ferdinand von Homeyer
 Alexander von Homeyer
 Eugene Ferdinand von Homeyer

Robotskapade auktorsförkortningar